Il doppio del torneo di tennis Telford Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Telford Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Nick Brown e Nicholas Fulwood. In finale hanno sconfitto Russell Barlow e Martin Sinner con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di Serie

  Brad Pearce /  Scott Warner (primo turno)
  Andrew Castle /  Jörgen Windahl (quarti di finale)

  Jonathan Canter /  Brian Garrow (primo turno)
  Francisco Clavet /  Richard Vogel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Telford Challenger 1990